Серге́й Романо́вский:
 Романовский, Сергей Владимирович (1883—1914) — подполковник, герой Первой мировой войны.
 Романовский, Сергей Иванович (1937—2005) — российский геолог и историк науки.
 Романовский, Сергей Калистратович (1923—2003) — советский дипломат.